Die League of Ireland 1945/46 war die 25. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga.

Cork United konnte den Titel erfolgreich verteidigen und gewann den fünften Titel innerhalb von sechs Saisons.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Waterford FC war für Brideville Dublin in die Liga aufgenommen worden.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1946
Fußballsaison 1945/46